Henri Kiviaho (* 26. února 1994, Lappeenranta) je finský hokejový brankář hrající za tým Mountfield HK v Tipsport extralize. Zatímco hrál za tým KalPa v Liize, Kiviaho byl vybrán Dallasem Stars v 5. kole (144. pozice) ve vstupním draftu 2012.

Statistiky

Klubové statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Finští hokejoví brankáři
Hokejisté East Coast Hockey League
Hokejisté SM-liigy
Hráči HC Hradec Králové
Hráči draftovaní Dallasem Stars
Narození v roce 1994
Narození 26. února
Žijící lidé
Muži